Meczka – rzeka w Bułgarii, dopływ Maricy
 Meczka – wieś w Bułgarii, w obwodzie Plewen
 Meczka – wieś w Bułgarii, w obwodzie Ruse